Die Campionato Sammarinese di Calcio 1993/94 war die neunte Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Die nach einem aus Hin- und Rückrunde bestehenden Grunddurchgang besten vier Mannschaften sowie der Meister der Serie A2 spielten in einem Meisterplayoff um den Titel.

Der SP Tre Fiori gelang  mit einem Finalsieg über den Meister der Serie A2, SP La Fiorita, die erfolgreiche Titelverteidigung. Es war der dritte Titel in der Vereinsgeschichte.

Serie A1

Grunddurchgang

Kreuztabelle

Meisterplayoff 
Die vier bestplatzierten Mannschaften des Grunddurchgangs sowie der Meister der Serie A2 spielten in einem im Doppel-K.-o.-System ausgetragenen Turnier um den Meistertitel.

Hinweis: die Buchstaben A und B vor dem Mannschaftsnamen stehen für die Liga (A1 bzw. A2) und die Zahl dahinter für die Platzierung im Grunddurchgang.

Serie A2

Weblinks 
Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 13. Juni 2013

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993/94